„O mnie się nie martw” – singel Katarzyny Sobczyk (1964)
 O mnie się nie martw – polski serial telewizyjny (2014)